Het boek Er ist wieder da (2012), in het Nederlands vertaald onder de titel Daar is hij weer.
 De film Er ist wieder da (2015), gebaseerd op het bovenstaande boek.